Bārāz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bārāz (ort i Östazarbaijan), 
 Bārāz (ort i Khorasan), 

Robotskapade Iranförgreningar